Арзыкулов — фамилия; имеет женскую форму Арзыкулова.
 Арзыкулов, Гулям — бригадир бетонщиков строительства Кайрак-Кумской ГЭС треста «Таджикэнергострой» Министерства электростанций СССР, Герой Социалистического Труда.
 Арзыкулов, Курбан — тракторист 2-й Паст-Даргомской МТС Самаркандской области, Герой Социалистического Труда.
 Примечания